Pingyuan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingyuan (köping i Kina), Fujian, 
 Pingyuan Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar